Andromède peut signifier :

Mythologie/astronomie
Dans la mythologie grecque, Andromède est l’épouse de Persée. En astronomie, elle a donné son nom à :
 Andromède, une constellation,
 la galaxie d'Andromède, une galaxie spirale importante proche de la Voie lactée, également identifiée sous les numéros M31 et NGC 224.

Botanique
 En botanique, « andromède » est le nom vernaculaire de diverses espèces de plantes appartenant à divers genres proches du genre Andromeda. Ces genres font essentiellement partie de la famille des Ericaceae.

Navires
 L’Andromède est un sous-marin français de classe Aurore.
 L’Andromède est un chasseur de mines tripartite, de la Marine nationale française,
 L’Andromède (1827) était une classe de frégates de deuxième rang qui comprenait onze navires (Poursuivante, Virgine/Niobé, Cléopatre, Atalante, Néréïde, Némésis, Alceste, Sibille, Reine-Blanche et Artémise).
 Andromède est le nom du dernier brin d'arrêt du porte avions Charles de Gaulle. Ce surnom viendrait du fait que c'est le brin de la dernière chance, à l'image d'Andromède qui fût enchaînée à un rocher pour y être dévorée par un monstre marin. Elle est sauvée in extremis par Persée, qui lui permit d'échapper à la mort.

Autres 
 Dans l’agglomération toulousaine, l’écoquartier Andromède est une ZAC située sur les communes de Blagnac et de Beauzelle.
 Andromède est un projet de « cloud souverain » sécurisé pour le gouvernement français, son administration et les entreprises françaises.

Œuvres

Littérature 
 Andromède est une tragédie grecque perdue d'Euripide,
 Andromède est une tragédie française de Corneille (1650),
 La Nébuleuse d'Andromède, un roman de Ivan Efremov (1957),
 La Variété Andromède, un roman de Michael Crichton (1969).

Cinéma 
 Le Mystère Andromède, un film de Robert Wise sorti en 1971, adaptant le roman de Michael Crichton de 1969.

Arts plastiques 
 Andromède est une sculpture de  Domenico Guidi (vers 1699)
 Persée et Andromède est une étude de Giambattista Tiepolo, datant de 1730-1731, pour un plafond du Palazzo Archinto à Milan, détruite par un bombardement en 1943. Elle est conservée à la Frick Collection de New York
 Andromède est une peinture de Gustave Doré (1869).
 Andromède est un des personnages représentés par l'artiste français Auguste Rodin dans son œuvre maitresse La Porte de l'Enfer.

Musique 

 Andromède, cantate de Louis Antoine Lefebvre (1700 ? - 1763)
 Andromède, poème symphonique de Augusta Holmès (1883)

Fiction
 Andromède est une île de fiction de la série d'animation Les Chevaliers du Zodiaque (Saint Seiya). Qui se trouve dans l'océan Indien. C'est l'endroit où le chevalier Shun a fait son entraînement pour devenir Chevalier de Bronze.

Voir aussi

Notes et références